Фузано
 Фузано, также Фоссано (ок. 1715 — после 1759) — итальянский танцовщик и хореограф, работавший при русском дворе.
 Фузано, Кристина (род. 1980) — американская теннисистка.